Indonesië
 Maduran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Maduran (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java